Toponímia:
 Lindsay (Califòrnia)
 Lindsay (Nebraska)
 Lindsay (Oklahoma)
 Lindsay (Texas)
 Biografies:
 Lindsay Anderson (Bangalore, Índia, 1923 - Angulema, França, 1994), director de teatre i cinema anglès
 Lindsay Davenport (Palos Verdes, Califòrnia, 1976), tennista dels Estats Units d'Amèrica
 Lindsay Lohan (1986, Nova York), actriu i cantant estatunidenca
 Lindsay Peterson